Alfred Grütter ist der Name folgender Personen:

* Alfred Grütter (Sportschütze) (1860–1937), Schweizer Sportschütze
 Alfred Grütter (Politiker) (1907–1964), Schweizer Jurist und Politiker (LdU)